Прохоровка — топоним.

Казахстан 
 Прохоровка — прежнее (до 2007 года) название села Байсуат Баландынского района Акмолинской области.

Белоруссия 
  — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
  — упразднённая деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Прохоровка — посёлок городского типа в Белгородской области, административный центр Прохоровского района.
 Прохоровка — деревня в Осинском районе Иркутской области.
 Прохоровка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Прохоровка — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Прохоровка — село в Красносулинском районе Ростовской области.
 Прохоровка — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Прохоровка — станция Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги.

Украина 
 Прохоровка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Прохоровка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Прохоровка — село в Черкасском районе Черкасской области.

 Прохоровка — остановочная платформа Шевченковского отделения Одесской железной дороги.

См. также 
 Новопрохоровка
 Сражение под Прохоровкой